El término falla hace referencia a:

Geología 
 Falla es una discontinuidad que se forma en las rocas de la corteza terrestre.

Festividades 
 Monumento fallero, tradicional de Valencia.
 Falla (comisión), agrupación de falleros.
 Fallas del Pirineo, celebradas en el solsticio de verano en localidades pirenaicas de Andorra, Francia y España.

Algunas fallas locales:
 Fallas de Valencia (España). Declarada fiesta de Interés Turístico Internacional.
 Fallas de Alcira (Valencia).
 Fallas de Burriana (Castellón).
 Fallas de Vall de Uxó (Castellón).
 Fallas de Benicarló (Castellón).

Personajes 
 de Falla, Manuel (1876-1946), compositor español, nacido en Cádiz.
 Fallas, Carlos Luis (n. 1909), escritor costarricense.
 Fallas, Ottón Solís (n. 1954), político costarricense.
 Falla, Alejandro (n. 1983), tenista colombiano.
 Falla, Ricardo (n. 1932), sacerdote jesuita y antropólogo guatemalteco.
 Falla Barreda, Ricardo (n. 1943), poeta, periodista y profesor universitario peruano.

Otros 
 Gran Teatro Falla, en Cádiz, España.